«Twin Twin» — французская поп-группа, которая представляла Францию на конкурсе песни «Евровидение 2014» с песней «Moustache». Заняли 26 место в финале.

Дискография

Альбомы

Синглы

Клипы 

 ZXR (2010)
 By my slide (2011)
 Comme toi (2012)
 Je vais tres (2013)
 Moustache (2014)
 SoundSystem (2017)
 Vapeur (2018)
 Grems-routine (2018)
 Dub life (2019)
 Maintenant (2019)
 Paradiso (2019)

Примечания

См. также 

Поп-группы Франции
Участники «Евровидения-2014»
Представители Франции на «Евровидении»